Mads Andersen er navnet på flere personer:
 Mads Andersen (pokerspiller) – en dansk backgammon- og pokerspiller, født 1970
 Mads Kruse Andersen – en dansk letvægtsroer, født 1978
 Mads Wissing Andersen – en dansk pokerspiller, født ca. 1982
 Mads Andersen (skakspiller) – en dansk skakspiller, født 1995
 Mads Andersen (cykelrytter) – en dansk cykelrytter, født 2000